Falltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Falltjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Falltjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Falltjärnet (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Falltjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn